Municipio de Le Roy puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Le Roy (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Le Roy (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Le Roy (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Le Roy (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Mower.